Топки — топоним в России:

Населённые пункты 
 Топки — город в Кемеровской области, административный центр Топкинского района.
 Топки — село в Топкинском районе Кемеровской области.
 Топки — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Топки — село в Покровском районе Орловской области.
 Топки — посёлок в Узловском районе Тульской области.

Реки 
 Топки — река в Алтайском крае.
 Топки — река в Орловской области, приток Сосны.

См. также 
 Топкинский район
 Топка (значения)